Camillo Ruspoli (1788-1864), militaire espagnol ;
 Camillo Ruspoli (1865-1944), aristocrate italien et espagnol.